Schyly (ukrainisch Шили, russisch Шилы Schily) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Schyly (Poltawa), Dorf im Rajon Poltawa, Oblast Poltawa
 Schyly (Ternopil, nördlich), Dorf im Rajon Ternopil, Oblast Ternopil
 Schyly (Ternopil, südlich), Dorf im Rajon Sbarasch, Oblast Ternopil